Кристер Чильман (; 14 июня 1930, Хельсинки — 8 марта 2021, там же) — финско-шведский , , , левый политик.

Биография 
Родился в высококультурной семье среднего достатка. Изучал литературу и историю в Хельсинкском университете.

С 1951 по 1954 год работал главным редактором журнала Arena. Член Социал-демократической партии Финляндии.

Был активно бисексуален.

Дебютировал в 1951 году.

Романы писателя «Берегись блаженных!» (1960), «The Blue Mother» (1963) и «Dyre prins» (1975), а также сборник эссе «Människan som skalv» (1971) бросил вызов эротическим и политическим табу в Финляндии. Обращаясь к социальной несправедливости с художественной силой и бесстрашно изображая такие проблемы, как гомосексуальность, алкоголизм и семейные трагедии, автор спровоцировал дебаты и расширил понимание субъективной реальности за социальными фасадами общества. Творил в то время, когда гомосексуализм был запрещен финским уголовным законодательством под угрозой тюремного заключения и классифицировался как болезнь. Все прозаические произведения К. Чильмана были опубликованы в Швеции и переведены на финский язык.

Награды 
 1964 - Государственная премия Финляндии по литературе.
 1966 - Премия Толландера
 1970 - Государственная премия Финляндии по литературе.
 1972 - финская литературная премия Kiitos kirjasta 
 1976 - финская литературная премия Kiitos kirjasta 
 1976 - Премия «Финляндия» Шведской академии
 1976 - Государственная премия Финляндии по литературе
 1988 - Премия Толландера
 2003 - медаль Pro Finlandia

Примечания

Ссылки 
 Kihlman, Christer
 Kihlman, Christer
Лауреаты литературных премий
Активисты ЛГБТ-движения в Финляндии
Политики Финляндии